Magnesiumcarbonaat
 Magnesiumhydroxidecarbonaat
 Magnesiumwaterstofcarbonaat